Bundestagswahlkreis 286 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Schwarzwald-Baar (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Rottweil – Tuttlingen (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Magdeburg (1990 bis 1998)